Innerstaden (Linköping), een stadsdeel van de Zweedse gemeente Linköping
 Innerstaden (Luleå), een tätort in de Zweedse stad Luleå
 Innerstaden (Malmö), een stadsdeel van de Zweedse gemeente Malmö
 Västra Innerstaden, een voormalig stadsdeel van de Zweedse gemeente Malmö
 Södra Innerstaden, een voormalig stadsdeel van de Zweedse gemeente Malmö